«Ча́стный детекти́в Ма́гнум» () — американский детективный телесериал 1980-х годов, продюсера и сценариста Дональда Беллисарио. Главную роль исполнил Том Селлек.

Сюжет 
Частный детектив Томас Салливан Магнум проживает в гостевом доме шикарного поместья на побережье, площадью 200 акров, известного как «Гнездо Робина», на Гавайях, по приглашению её владельца, Робина Мастерса, знаменитого, но никем никогда не виданного автора нескольких десятков зловещих романов.

Магнум, казалось бы, живет образом жизни, о котором можно только мечтать, он приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, работает только тогда, когда он хочет, у него в почти неограниченном пользовании Ferrari 308 GTS Quattrovalvole, а также многие другие предметы роскоши Робина Мастерса. Он держит мини-холодильник с, казалось бы, бесконечным количеством «Старого Дюссельдорфского» пива, носит завещанные ему отцом наручные часы Rolex GMT Master, окружен бесчисленными красивыми женщинами, которые зачастую являются его клиентами, потерпевшими или как-либо связанными со случаями, которые он распутывает. Другими признаками, характерными для Магнума, являются его густые усы, бейсбольная кепка «Детройтские тигры» и разнообразные красочные гавайские рубашки.

См. также 
 Морская полиция: Спецотдел

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1980 году
Криминальные телесериалы США
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы Universal Studios
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы, сюжет которых разворачивается на Гавайях
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1988 году